hrabstwo St. Joseph (ang. St. Joseph County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo St. Joseph (ang. St. Joseph County) w USA, w stanie Michigan